Gantoise (hockey), Belgische hockeyclub
 Gantoise hockey, tennis en padel club, Belgische hockeyclub, tennis en padelclub